Plaatsen:
 Niel (Antwerpen), gemeente in de Belgische provincie Antwerpen
 Niel-bij-As, een deelgemeente van de Belgische gemeente As
 Niel-bij-Sint-Truiden, een deelgemeente van de Belgische gemeente Gingelom
 Niel (Duitsland), een dorp in de Duitse gemeente Kranenburg

Personen:
 Adolphe Niel, (1802-1869), maarschalk van Frankrijk en minister van Oorlog, vader van Léopold Niel
 Désiré Niel, (1814-1873), Sardijns politicus
 Charles Niel (1837-1918), Frans politicus
 Léopold Niel (1846 –1918), Frans brigadegeneraal, zoon van Adolphe Niel
 Louis Niel (1872-1952), Frans syndicalist
 Marthe Niel (1878-1928), Frans piloot
 Henri Niel (1885-1963), Frans acteur
 Herms Niel, pseudoniem van Hermann Nielebock (1888-1954), Duits componist
 Jean Niel (1893-1987), Frans politicus
 Fernand Niel (1903-1985), Frans historicus
 Robert Niel, (1930- ), Frans zanger
 Jean-Christophe Niel (1961- ), Frans ambtenaar
 Xavier Niel (1967- ), Frans ondernemer
 Colin Niel (1976- ), Frans schrijver
 Jérôme Niel (1985- ), Frans humorist